Justin Thomas puede referirse a las siguientes personas
 Justin Thomas (golfista), golfista estadounidense;
 Justin Thomas (triatleta), triatleta estadounidense.